Claudio Rangoni (1559–1621)  – włoski duchowny katolicki, biskup Reggio Emilia i nuncjusz apostolski
 Claudio Rangoni (zm. 1619)  – włoski duchowny katolicki, biskup Piacenzy